Suhaimi ist der Familienname folgender Personen:

 Muhaimin Suhaimi (* 1995), singapurischer Fußballspieler
 Raoul Suhaimi (* 2005), singapurischer Fußballspieler